Le terme de lobby est un mot d'origine anglaise qui peut faire référence à :
 un lobby, un groupe de pression ou groupe d’intérêts  
 Lobby, série télévisée québécoise diffusée en 1997
 un lobby est un « hall », ou « vestibule », local se trouvant à l'entrée de certains bâtiments pouvant être aménagés en espaces d'accueil comme dans un casino ou un hôtel
 dans les pays anglo-saxons, un groupe de journalistes accrédités qui respectent scrupuleusement le "off"